Mateusz Kowalczyk e Artem Sitak erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare quest'anno.

Rohan Bopanna e Florin Mergea hanno vinto il torneo, battendo in finale Alexander Peya e Bruno Soares per 5-7, 6-2, [10-7].

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (ritirati)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (semifinale)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (finale)

  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (campioni) 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (quarti di finale, ritirati)

Wildcard 

  Andreas Beck /  Michael Berrer (primo turno)

  Philipp Petzschner /  Jan-Lennard Struff (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
Tabellone

Mercedes Cup 2015
ATP World Tour 2015